Wybuch gazu w Gdańsku (1976)
 Wybuch gazu w Gdańsku (1995)